Wellington henviser til flere artikler:

 Wellington – New Zealands hovedstad.
 Wellington Phoenix FC – professionel fodboldklub fra Wellington, New Zealand
 Arthur Wellesley Wellington – engelsk hertug.
 Vickers Wellington – engelsk mellemklasse bombemaskine brugt under 2. verdenskrig.
 Wellington (støvle) – støvle som blev brugt og populariseret af Arthur Wellesley.
 Wellington Arch – bygningsværk i London.
 Wellington Koo – kinesisk diplomat, 1987 – 1985
 Wellington, Kansas – amerikansk by i staten Kansas
 Wellington, Texas – amerikansk by i staten Texas